

Accezione comune
 Galeone, imbarcazione a vela

Persone
 Franco Galeone, scrittore
 Giovanni Galeone, ex calciatore e allenatore di calcio

Altro
 Galeon, web browser per GNOME